Mazatepec bezeichnet:

 Mazatepec (Guerrero), Ort in Mexiko
 Mazatepec (Morelos), Ort in Mexiko
 Mazatepec (Puebla), Ort in Mexiko
 Mazatepec (Veracruz), Ort in Mexiko
 Municipio Mazatepec, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Morelos